Царёв курган может означать:
 Царёв курган (Волжский) — гора-останец на берегу Волги.
 Царёв курган (Курган) — исчезнувший искусственный курган на берегу Тобола.